Wardęga – struga w Polsce, dopływ rzeki Dadaj, w dorzeczu Pregoły
 Sylwester Wardęga – polski niezależny twórca filmowy, youtuber i performer
 Jarosław Wardęga – polski polityk, działacz opozycji demokratycznej w PRL